Příjmení Dodson nese více různých osobností:

 Aidan Dodson (* 1962) – anglický egyptolog a historik
 Betty Dodson (1929–2020) – americká sexuální pedagožka
 Peter Dodson (* 1946) – americký paleontolog